Corrado Cattani felügyelő (1949 – 1989. március 20.) a Polip című olasz minisorozat egyik főhőse, rendőrnyomozó, akit a filmben Michele Placido olasz színész alakít 4 évadon keresztül, 1984 és 1989 között.

Életútja

Hajtóvadászat Szicíliában
Corrado Cattani 1949-ben született, gyermekkoráról keveset tudunk, de már igen korán a rendőri hivatást választotta, és tanulóévei végeztével erős tiszteletet ébresztett elöljáróiban és munkatársaiban lendületes tehetsége és rátermettsége okán. Feleségül vette a német származású, viharos múltú Elsét, később megszületett közös gyermekük, Paola Cattani. A házasévek alatt Corrado és Else között állandósult egyfajta leküzdhetetlennek bizonyuló feszültség, egyre inkább úgy érezték, egymás iránti érzelmeik kihűlni kezdenek. Otthonukban összeveszések és kibékülések furcsa érzelmi vihara uralkodott. Corrado ebben az időben kapott váratlan telefonhívást lakásán, 35 éves korában, miszerint egy szicíliai kisvárosban meggyilkolták a nyomozócsoport irányítóját, és az ottani erőknek feltétlenül szükségük lenne az ő szakértelmére és tehetségére, hogy utánajárjanak a különös gyilkosságnak. Cattani kisebb tépelődés után elvállalja a munkát, a felkérésnek megfelelően Szicíliába utazik, először családja nélkül. Itt találkozik Leonardo De Maria felügyelőhelyettessel, aki a helyi rendőrség erőihez tartozik, és beavatja Corradót a kisváros tehetős polgárainak kapcsolatrendszerébe, sötét titkaiba.
Corrado De Maria elbeszéléséből értesül a helyi viszonyokról: megismeri a fiatal, előkelő családból származó Titti Pecci Scialoiát, akit a kisstílű drogkereskedő, Sante Cirinnà lát el heroinnal. Kapcsolatba lép a kisváros ismert alakjaival: Ravalusa bankigazgatóval, Olga Camastra grófnéval, és a tolakodó újságíróval, Nanni Santamariával. Kislányával és feleségével egy társasházban kapnak lakást. Cattani, miután berendezkedik, azonnal elkezdi a nyomozást. Szinte azonnal szembesül a maffia bestiális gépezetének gátlástalanságával: egy magányos merénylő meggyilkolja De Mariát, a fiatal rendőrtisztet. Menyasszonya, Anna Caruso valósággal összeroppan a veszteség súlya alatt. Cattanit azonban a szörnyű vérontás csak arra ösztönzi, hogy még nagyobb elánnal vesse bele magát a nyomozásba. Vizsgálódni kezd Titti házában, akinek anyja rejtélyes körülmények között öngyilkos lett. Ráeszmél, hogy elődje, Marineo felügyelő is a Scialoia-rezidenciában veszthette életét, mert idegen vérfoltot talál egy gyufásdobozon. Munkatársai beazonosítják: Corrado szimata nem csalt. Kiderül, hogy Titti szeretője és kábítószerbeszerzője, Cirinná áll a brutális mészárlás mögött: mivel Marineo és Titti anyja rádöbbentek, hogy Cirinná drogokkal kábítja Tittit, felelősségre vonták a maffiózót, aki ezért szitává lőtte mindkettőjüket. Cattani legközelebbi munkatársa, Altero felügyelő azonban megkísérelte eltüntetni a nyomokat, és barátja holttestét egy országúti autóba cipelte, hogy a közvélemény előtt megőrizze Marineo jó hírét - nehogy a külvilág értesüljön arról, hogy a köztiszteletben álló nyomozó egy egyszerű „családi” perpatvar hevében veszítette életét. Cattani arra is rájön, hogy Marineo nem volt olyan tiszta, mint ahogy barátai és munkatársai emlékeznek rá, szálak fűzték a maffiához.
Corrado időközben elhidegül feleségétől, aki megcsalja őt Santamaria újságíróval, de az asszony hamarosan meg is bánja, és töredelmesen bevallja férjének bűnét, aki érdektelenséget mutat, és mindeközben titkos viszonyt kezd Tittivel, akire nagy hatással van Corrado személyisége, és az ő kedvéért megpróbál leszokni a drogról, de Cirinnàt nehéz lesz levakarnia magáról.
Cattani felkeresi Cirinnàt a férfi autókereskedésében, és közli vele, hogy tud piszkos üzelmeiről, s rövid időn belül le is füleli. Miután Corrado elmegy, az aljas gazember elhatározza, hogy megszabadul tőle. A felügyelő éjszaka hazafelé tart autójával, amikor Cirinnà és egyik társa motoron a háta mögé kerülnek, és fegyverükkel tüzelni kezdenek. Cattani bravúros csellel ártalmatlanítja mindkettejüket, és Cirinnàt letartóztatja. Úgy tűnik, Titti biztonságban lesz.
Corradónak azért is van szüksége a lányra, mert felesége úgy dönt, hogy visszautazik hazájába. Paola az apjával marad. A felügyelő, Altero segítségével valóságos letartóztatási hullámot indít el a városban - egyre mélyebbre ássa magát a nagyhatalmú maffia és a spekulánsok által összemosott óriási pénzügyi hatalom utáni kutakodásban. A város több tekintélyes polgára - többek között Ravalusa igazgató is - gyanúba keveredik. Cirinnà eközben igénybe veszi a kétes hírű ügyvéd, Terrasini segítségét, hogy kijusson a börtönből. Első lépésként - szívproblémáira hivatkozva - Cirinnànak sikerül kórházba utaltatnia magát.
Sorsfordító csapásként a maffia elraboltatja Cattani tizenéves lányát, Paolát. A kétségbeesett férfitől cserébe azt várják, hogy feladja nyomozásának eddigi eredményeit, és meggyőzze a közvéleményt arról, hogy mindeddig téves nyomon járt - felmentve ezzel az elkapott bűnözőket a felelősség alól. Cattani a televíziónak töredelmesen be is vallja, hogy elhibázta a nyomozást, persze mindez csak csel, játék, hogy áldozata fejében visszakaphassa lányát.
Cirinnà időközben megtiltja Corradónak, hogy Tittivel találkozzon, ezért a szerelmesek kénytelenek egy időre szétválni. Cattani még mindig lánya testi épségéért aggódik, és Elsének, aki folyamatosan hívja, azt füllenti, hogy Paola elutazott a barátaival a tengerhez. Else azonban odautazik, és Cattani végül bevallja neki a szörnyű fejleményt. A maffia elengedi a kislányt, csakhogy időközben kiderül: megerőszakolták. Corrado és Else teljesen kétségbeesnek. Úgy döntenek, Paolát egy idegklinikára szállíttatják.
Mivel Corrado már nem tudja megvédeni Tittit - ugyanis önként rombolta le saját presztízsét azzal, hogy a kikényszerített hazugságot vállalta a nyilvánosság előtt -, ezért a gengszter elviszi Matteo atya szeretetotthonából a lányt, akit eddig ott ápoltak. Titti végső elkeseredésében, hogy ne kerüljön a vadállat karmai közé, öngyilkosságot követ el: a klinikán kiugrik az ablakon.
A maffiafőnök alkut köt Corradóval: kiadja neki lánya megrontójának holttestét. A hullát Cirinnà szállítja kocsiján. Cattani ellátja a gyűlölt maffiózó baját, majd a hatóságok gondjaira bízza. Mivel már többé nem a nyomozócsoport vezetője, Elsével közösen elutaznak, hogy megmenthessék Paola életét.

A svájci és szicíliai epizód
Cattani felügyelő elutazott feleségével, Elsével, hogy egy svájci idegklinikán az orvosok segítségével megkíséreljék megmenteni sokkos állapotba került lányukat, Paolát. Corradót svájci időtöltése alatt felkeresi egy titokzatos olasz férfi, Ferretti, aki úgy tűnik, jól ismeri Cattani indítékait és személyes érzelmeit. Tudja, hogy a felügyelő a szicíliai tragédiasorozat elkövetői közül most már a parancsolókra, a magas rangú üzletemberekre és politikusokra vadászik, akikkel már összehozta a sors: régi barátjára, Cannito tanácsosra, Laudeo professzorra, az Itala nevű titkos társaság nagyhatalmú fejére, és Terrasini ügyvédre, aki gonosz fondorlataival magát a Cosa Nostrát szolgálta Szicíliában. Cattani azonban most nem akar újra ringbe szállni, megérteti Ferrettivel, hogy ezúttal magánemberként van szükség rá. Ezalatt Szicíliában Bordonaro bíró és Altero felügyelő tovább göngyölítik Paola Cattani elrablásának régi ügyét. Bordonaro új összefüggésekre lel az üggyel kapcsolatban, és a részleteket közli Altero felügyelővel, majd telefonál Cattaninak. A két régi ismerős megegyezik, hogy a Rómába vezető autópálya egyik kijáratánál fognak találkozni. Cattani nem szívesen szakad el a lányától és a feleségétől, de a kötelesség ezúttal így diktálja. Mielőtt azonban találkozna Bordonaróval, a bírót különös körülmények között, a sztrádán egy autóból fegyveresek kegyetlenül lemészárolják, taxisofőrével együtt. Szinte ugyanekkor Szicíliában megölik Altero felügyelőt is. Cattani ismét találkozik Ferrettivel, de megint elutasító a férfivel, aki újból felajánlja, folytassa a maffiaellenes hadjáratát. Cattani azonban azzal érvel, hogy az ő feladata most a lánya megmentése, és neki már csak ez az egy fontos. A körülmények tragikus összjátéka folytán azonban ez sem sikerül neki. Paola ugyanis meghallja, amint Else és Corrado durván veszekszenek, és apja határozottan kijelenti, hogy ők ketten már nem élhetnek férj és feleségként. A kislányban egy világ omlik össze, és ismét mély sokkba zuhan. Végső elkeseredésében öngyilkosságot követ el. A veszteség megrázza a szülőket, de ahelyett, hogy összehozná őket, úgy döntenek, külön utakon indulnak el. Corrado visszamegy Szicíliába, ahol koholt vádak alapján börtönbe zárják - valaki úgy intézte, hogy úgy tűnjön, ő gyilkolta meg Ravalusa bankigazgatót, aki már terhes lett a maffia számára. Corradót a rabok fenyegetik és verik. Cannitotól kér segítséget, a tanácsostól, aki meglepő megoldással rukkol elő: Terrasini ügyvédet küldi segítségére. Corradót nagyon megviseli, hogy lánya gyilkosainak szívességét kell elfogadnia, de erőt vesz magán, hiszen a célja, hogy megállítsa a bűnösöket. Ehhez azonban látszatbékét kell kötnie velük. Miután kijön, Terrasini és Cannito előtt teljes megbékélést, sőt hűséget színlel. Szicíliában úgyszintén látszatszerelembe keveredik Olga Camastra grófnéval, aki odavan érte. Az asszony csak azért kell neki, hogy minél több értékes információt húzzon ki belőle ellenfeleiről. Miután a régi lakásukat lezárja, Cattani Rómába megy, hogy Terrasinit, Laudeót és Cannitót végre tönkretegye.

Minden út Rómába vezet
Cattani tehát elfogadja Ferretti segítségét, és Rómába megy, hogy - ezúttal fondorlatokkal és cselszövéssel - bosszút álljon azokon, akik megkeserítették életét Szicíliában. El is helyezkedik Cannito tanácsos titkárságán, de Terrasinivel is jó kapcsolatot épít ki. Időközben megérkezik Amerikába Carrisi, az olasz-amerikai üzletember, Terrasini kedves barátja, hogy egy nagyszabású pénzügyi vállalkozásba kezdjen Cannito és Laudeo segítségével. Úgy tűnik azonban, hogy a két férfivel nem tud megegyezni, és egyfajta állóháború kezd kifejlődni az érdekcsoportok között. Cannito és Laudeo elszigetelődik Carrisitől, Terrasinitől és Sorbi igazgatótól, aki a pénzügyi tranzakciónak otthont adó bank vezetője. Cattani és Ferretti felismerik az ellentéteket, és megpróbálják kihasználni azokat. Cattani elhatározza, hogy legelőször Cannito tanácsost teszi tönkre. Terrasiniék arra készülnek, hogy egy deprimáló sajtóterméket jelentessenek meg, ami Cannito mocskos üzelmeiről szól. Ehhez Cattani bőséges anyaggal látja el őket, és a megvalósítást egy álújságíróra bízzák. A férfi azonban véletlenül felfedezi, hogy Sorbi igazgató házát - amely otthont ad a Terrasini-klikk megbeszéléseinek - a belügyminisztérium titkos nyomozócsoportja figyelteti. Ez persze Ferretti műve, ő küldte oda a rendőrtisztet. A maffia éjjel megtámadja azt az autókereskedést, amely álcául szolgál a vizsgáló rendőrnek, és porig égetik, a nyomozót pedig brutálisan lemészárolják. Ferrettinek ezért felelnie kell Cannito előtt, de elutasító és közömbös a felettesével szemben. Ferrettit, aki időközben valami ennél is fontosabb dologra jön rá, hirtelen meggyilkolják. Hosszas huzavona, számtalan kisebb közjáték után Terrasiniék cikkei végül beteszik a kaput Cannito tanácsosnak, aki öngyilkosságot követ el, de előtte még megparancsolja feleségének, hogy adjon oda egy aktatáskát Corradónak, amiben terhelő bizonyítékok vannak Laudeóra és Terrasinire nézve, akik időközben szövetkeztek egymással. Kiderül, hogy az Itala tagjairól tartalmaz kellemetlen bizonyítékokat, de a lista kódolt, és a kulcs Laudeónál van, aki időközben eladja azt Sorbi igazgatónak, hogy pénzhez jusson. Corrado elkapja Laudeót, aki a hír hallatán, hogy nyilvánosságra akarják hozni a listát, menekülőre fogja a dolgot. Kiderül, hogy Sorbi már Svájcban van, és Corrado követi egyik luxuskurváját Zürichbe. Itt találkozik Sorbival, akit rávesz, hogy működjön együtt vele. Cattani megszerzi tehát a kulcsot, majd elmegy a feleségéhez, Elséhez, akit az elmúlt időben többször is felkeresett. Terrasini is megjelenik Else lakásán, és a kulcsot követeli, Corrado azonban megtagadja annak átadását, és Terrasiniben tudatosul, hogy a felügyelő végig csak játszott velük. Else és Corrado elhatározzák, újból együtt fognak élni. Miközben a pályaudvar felé tartanak, néhány maffiózó megtámadja őket. Corradót akarják megölni, de Else a testével védi meg a férjét, így ő lesz a killerek áldozata. Cattani, megpecsételve az elmúlt évek szörnyű gyilkosságait, egyedüli koronatanúként képviseli saját vádjait a nagy maffiaellenes csúcsperben, amely elmeszeli Terrasinit és Laudeót. A meggyötört, sokat szenvedett férfi egyúttal vádbeszédet is mond szerettei és barátai nevében, akiket ennek a rejtőzködő hatalomnak a vadállati összeesküvése veszejtett el.

Cattani visszatér
Miután kézre kerítette a legveszedelmesebb bűnözőket, Cattani felügyelő úgy dönt, hátat fordít a világi élet nehézségeinek, és egy hegyvidéki kolostorban talál megnyugvást, Lovani apát és kis közösségének szeretetétől övezve. Azonban Bert, az amerikai FBI-ügynök ismét csatasorba állítja a kiégett nyomozót, s meggyőzi, kövesse Milánóba, ahol Bert azt szeretné kideríteni, milyen kapcsolatban áll egymással Laudeo professzor és egy titokzatos török üzletember, Khemal Yfter. Corrado is belekeveredik a nyomozásba, s közben megismerkedik az Antinari családdal, amelynek legfiatalabb tagját, Gretát rögtön meg is menti a városi pályaudvaron, amikor a kislányt Laudeo bérencei megpróbálják elrabolni. Megismerkedik a család fejével, Carlóval, feleségével, és újságíró lányukkal, Giuliával, akivel szerelemre lobbannak egymás iránt. Corrado minden eszközt felhasznál, hogy közel furakodjon Yfterhez, még Laudeo professzort is - de sajnos a professzort meggyilkolják a börtönben, a maffia parancsára. Cattani és Bert további nyomozását ugyancsak a maffia töri derékba: rátalálnak az FBI-ügynök nyomozócsoportjának búvóhelyére, lemészárolják őket, és csak Cattani marad életben. Corrado rájön, hogy Dino Alessi, az Antinari bank elvetemült vezérigazgatója összeesküdött a börtönből nemrég szabadult Terrasinivel, és Nicola Antinarival, Carlo Antinari dúsgazdag, de korrupt apjával. Carlót, aki mindvégig tiszta marad, és nem akar engedni Khemal Yfter üzleti ajánlatának, Dino segítségével eltakarítják az útból. A tragédia megviseli Giuliát, és a család többi tagját, de a maffia aljas erői még Giulia anyját, és Lovani apátot sem kímélik a kegyetlen háborúban. Corrado végül úgy érzi, vissza kell térnie a rendőrség kötelékébe. Időközben Nicola Antinari ravasz szolgálója, Tano Cariddi egyezséget köt a maffiával, hogy átveszi Terrasini helyét. Az ügyvédet hamarosan meg is gyilkoltatja. Corrado végül hosszas nyomozás eredményeképpen elősegíti, hogy Khemal Yftert a rendőrség erői hosszas tengeri üldözés után elfogják, és meghiúsítsák a török üzletember titkos terveit. Nicola Antinari öngyilkos lesz. Cattani ugyan győzött, de elveszítette szerelmét, Giuliát, aki úgy dönt, elvonul a világ zaja elől, és új életet kezd.

A végső vesszőfutás
Újabb két év elteltével, ismét Milánóban folytatódik Corrado Cattani felügyelő maffiaellenes küzdelemsorozata. Giulia Antinari rejtélyes körülmények között a tengerbe fulladt, és Tano Cariddi most az Antinari bank új feje. Corrado ismét találkozik vele, amikor a rejtélyes Salvatore Frolo egy elegáns estélyen meggyilkolja a kaszinótulajdonos Antonio Tindarit. Cattani rájön, hogy a férfi a maffia adósa, ugyanis a bűnszervezet évekkel ezelőtt meggyilkolta családját, amiért Frolo nem volt hajlandó elvégezni egy piszkos megbízást. Tano Cariddi célja, hogy megszerezze a Nemzetközi Biztosítótársaságot, s ehhez a maffia horribilis pénzösszegét használja fel. Társai: a korrupt Ettore Salimbeni szenátor, a titokzatos Espinosa, és a Kupola 12 tagjának egyike, a régóta vidéki magányában rejtőzködő Bábos, azaz Antonio De Pisis. Cattani rendületlenül folytatja a nyomozást, s közben Davide Faeti újságíró információit is felhasználja. Tőle tudja meg, hogy Frolo lányát De Pisis fogadta örökbe. Újdonsült társával, és szerelmével, Silvia Conti bírónővel Szicíliába utaznak, hogy kutakodjanak a lány után. Megtudják, hogy egy svájci kollégiumban tanul. Corrado néhány emberével odautazik, és rejtekhelyéhez csalja a Bábost, akit hamarosan átad a rendőrség erőinek. Közben kiderül, hogy egy vonatszállítmány indul Tirrene szigetére, ami radioaktív hulladékot szállít - Tano és Espinosa megegyezésének megfelelően. Corradóék tudják, ha megállítják a vonatot, számtalan bizonyítékot szerezhetnek, de nem tartóztatják fel, csak figyelemmel kísérik. Cattani utolsó munkájaként a szervezett bűnözés és a magaspolitika kapcsolatrendszerével foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság elé citálja Salimbeni szenátort. Tano Cariddi érdekházasságot kötött a Nemzetközi Biztosító egykori fejének, az öngyilkosságba kergetett Filippo Rasinak lányával, Esterrel, aki Corradóhoz is igen közel áll. Ester gyűlölte Tanót, és segített Corradónak, hogy tervei meghiúsuljanak. Tano, amikor megtudja, hogy a szeretett nő csak gyűlöletes tréfát őrzött vele, dühében meggyilkolja. Cattani nyomozó feldúlt állapotban siet a helyszínre, és valósággal megdöbbenti Ester halálhíre, szinte megfojtja Tanót, akit végül természetesen letartóztatnak. Corrado a Bábostól megtudja, hogy Antonio Espinosa rendkívül fontos személye a jelenlegi szervezett bűnözésnek. Ő az, aki a nagyhatalmú politikát összemossa a nagyvonalú bűnözéssel. Corrado ellátogat hozzá, és megfenyegeti az épp elmenekülő férfit, hogy a világ végére is követni fogja. Végül barátjának, az időközben a maffia által megnyomorított Salvatore Frolónak tett ígéretét is beváltja: megmutatja neki lányát, Lorellát, akit De Pisis sajátjaként nevelt fel. Corrado, amikor kilép a kórházból, ahol Frolót őrzik, 1989. március 20-án, 7 óra 30 perckor gyilkosság áldozatává válik. Öt ember várja az épület előtt, és valóságos golyózáport zúdítanak rá, a testét legalább 70 lövedék éri.

Jelleme
Corrado Cattani ambiciózus, fiatal nyomozóként indul, akinek feltett szándéka, hogy megoldjon egy egyszerűnek tűnő gyilkossági ügyet. A családját ért tragédiák súlyosan befolyásolják személyiségét, és magányossá teszi szerettei, barátai elvesztése. De éppen ez a nagy magány ad erőt neki, hogy folytassa küzdelmét, amely kilátástalan, ő mégis szükségszerűnek érzi. Erkölcsi normái nem engedik, hogy szabaduljon a bosszúszomjból és kötelességtudatból összemosott cél beteljesítésének már-már eszelős vágyától. Az évek során mogorva, magába zárkózó és a szabályokat önkényesen áthágó fantom lesz, aki egyre nehézkesebben teremt kapcsolatot a külvilággal, de még mindig a nők álma. Sorozatos veszteségei rapszodikussá, zárkózottá és türelmetlenné teszik a maffiával szemben. A néző számára Cattani mégis szimpatikus alak, hiszen együtt érez fájdalmával, a közönség is az igazságot keresi és szereti, akárcsak ő. A hollywoodi filmekkel ellentétben a Polipban a főhős sem örökéletű, és Cattani azzal pecsételi meg áldozatos harcát, hogy végül ő is a Cosa Nostra szörnyű és titokzatos gépezetének áldozatává válik. Bukása nem szükségszerű, de kikövetkeztethető. Antonio Espinosával ellentétben, Corrado Cattani elvei nem rugalmasak, nem az adott szituációhoz alkalmazkodnak, hanem szilárdak és rendíthetetlenek. Cattani a megalkuvásmentes, zaklatott életet választja, idealista, sőt, álomvilágban él, de a legmostohább körülmények közepette is a jó ügyért harcol, a teljes igazságért.

Cattani alakítói

Michele Placido
Michele Placido olasz tévé- és filmszínész, aki A Polip mellett olyan filmekben játszott, mint a Corleone, a Pizza Connection, A misszió, a Volt egyszer egy Szicília, de rendezett már filmet is, legutóbb a Bűnügyi regény címűt. Corrado Cattanit nagy szakértelemmel formálja remekbe, nemhiába azonosították (és azonosítják mindmáig) ezzel a figurával a művészt.

Szersén Gyula
Szersén Gyula magyar színész kölcsönözte Cattani hangját. A művész közkedvelt szinkronszínész, akit leginkább Harvey Keitel, Robert Duvall és William Shatner állandó magyar hangjaként ismerhet a közönség.

További információk
Polip.lap.hu - linkgyűjtemény

Filmszereplők